Анатолий Харитонов:
 Харитонов, Анатолий Михайлович (1931—2016) — советский и российский учёный в области аэромеханики, профессор.
 Харитонов, Анатолий Юрьевич (1949—2013) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук